Бродина има више значења:

 Бродина (Извоареле Сучевеј), насеље у округу Сучава у Румунији
 Бродина (Бродина), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Бродина (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији